Вон Мэн Кун () — сингапурский шахматист, гроссмейстер (1999).

В составе сборной Сингапура участник 11-и Олимпиад (1982—1992, 1996, 2000—2006) и пяти командных чемпионатов Азии (1987—1991, 1995—1999).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Сингапура